De wereldkampioenschappen gewichtheffen vormen tezamen een sportevenement in het gewichtheffen, georganiseerd door de International Weightlifting Federation (IWF).

De eerste editie voor mannen vond plaats in 1891. Het eerste kampioenschap voor vrouwen vond plaats in 1987. Vanaf 1991 worden de kampioenschappen gezamenlijk georganiseerd. Nederland was organisator van de kampioenschappen in 1949. 

Tegenwoordig vindt het toernooi ieder jaar plaats met uitzondering van de jaren waarin de Olympische Zomerspelen plaatsvinden. De zes edities van 1964 tot en met 1984 van de Olympische Spelen golden eveneens als wereldkampioenschappen.

Huidige gewichtsklassen 
Er wordt tegenwoordig in vijftien gewichtsklassen gestreden om de wereldtitels, acht bij de mannen en zeven bij de vrouwen. Per klasse zijn er drie titels te verdienen, een in het stoten, een in het trekken en een voor de totaalscore.

Edities

Mannen

Vrouwen

Gecombineerd

All-time medal table (Big and Small Table)   
All-time Big (total) and Small (Snatch and Clean & Jerk and Press) medal count below is until the 2017 World Weightlifting Championships.

 Source :
 https://web.archive.org/web/20110527172617/http://www.iwf.net/doc/statistics/WORLD_CHAMP_SENIOR_001_146.PDF - Page 80 - 82
 From 2009 to 2017 medals add from wikipedia pages (IWF Results Page).

Externe link 
  International Weightlifting Federation